Papa João VIII (r. 872-882)
João VIII de Constantinopla — patriarca grego ortodoxo de Constantinopla entre 1064 e 1075, também conhecido como João Xifilino
João VIII Paleólogo — imperador de Constantinopla entre 1425 e 1448

Desambiguações de antropônimos